Ziółkowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Ziółkowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Ziółkowo, un village de la voïvodie de Podlachie.